

Населені пункти та їхні частини
 Мочидла — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Мочидла — село в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Мочидла — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Мочидла — село в гміні Дравсько Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Мочидла — частина міста Гловно в Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Мочидла — частина села Мшанна в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Мочидла — частина села Сусеж у гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Мочидла — частина села Шемуд у гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Мочидла — частина села Янковиці в гміні Сьверкляни Рибницького повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Мочадла
 Мочидли
 Мочидло

Примітки